Os Irmãos Corsos — romance de Alexandre Dumas, pai

Cinema
The Corsican Brothers, filme (1941) com Douglas Fairbanks Jr., traduzido no Brasil como Os Irmãos Corsos

Televisão
Os Irmãos Corsos (telenovela de 1955)
Os Irmãos Corsos (telenovela de 1966)

Desambiguações de televisão
Desambiguações de cinema